Ел Келеле има више значења:

 Ел Келеле (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Келеле (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Келеле (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Келеле (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Келеле (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Келеле (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Келеле (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Келеле (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Келеле (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Келеле (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Келеле (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Келеле (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику